ООО «НОВАПОРТ» — компания, специализирующаяся на реализации комплексных программ развития аэропортов. Входит в группу компаний AEON Corporation.

Собственники и руководство 
«НОВАПОРТ» — дочернее предприятие фонда AEON Corporation, управляющего активами Романа Троценко.

Деятельность 
Под управлением «НОВАПОРТ» находятся следующие аэропорты:
 Международный аэропорт Чита (Кадала) (ОАО «Аэропорт Чита» — 100 %)
 Международный аэропорт Челябинск (Баландино) (ОАО «Челябинское авиапредприятие» — 88,6 %)
 Международный аэропорт Томск (Богашёво) (ООО «Аэропорт Томск» — 75 %)
 Международный аэропорт Астрахань (Нариманово) (ОАО «Аэропорт „Астрахань“» — 43 %)
 Международный аэропорт Волгоград (Гумрак) (ПАО «Международный аэропорт Волгоград» — 38 % , 51 % обыкновенных акций)
 Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) АО «Аэропорт Толмачёво» Новосибирск — 84,9 % уставного капитала и 99,8 % акций
 Международный аэропорт Тюмень (Рощино) (ОАО «Аэропорт Рощино» — 100 %)
 Международный аэропорт Мурманск (ОАО "Аэропорт Мурманск" — 38%)
 Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) (АО «Международный аэропорт Пермь» — 74,9 %)
 Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова (Кемерово) (ООО «Международный Аэропорт Кемерово» — 90%)
 Международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В. С. Высоцкого (Магадан) (АБС Магадан, специально созданное совместное предприятие ООО "НОВАПОРТ" и АО УК "Аэропорты Регионов")
 Международный аэропорт Минеральные Воды (ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» — 60%)
 Международный аэропорт Калининград (Храброво) (АО «Аэропорт Храброво» — 100%)
 Международный аэропорт Улан-Удэ (Байкал) (АО «Аэропорт Байкал») — 100%
Международный аэропорт Владикавказ (Беслан) 
Аэропорт Барнаул 
 Международный аэропорт Ставрополь (Шпаковское) 
 Международный аэропорт Воронеж первый аэропорт в ЦФО в сентябре 2019 года куплен за 3 млрд рублей. (100%)
 Международный аэропорт Нальчик (Нальчик) (ООО «Аэрокомплекс»). (100%)

31 мая 2019 года «НОВАПОРТ» подписал рамочное соглашение о модернизации аэропортов в Самарканде, Намангане и Ургенче.

Примечания

См. также 
 Аэропорты Регионов
 Базэл Аэро
 Список наиболее загруженных аэропортов России

Аэропорты
Компании России